Будилович — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Известные носители 
 Будилович, Александр Семёнович (1846—1908) — русский филолог, славист, публицист. Популяризатор славянофильских идей.
 Будилович, Антон Семёнович (1845—после 1917) — член IV Государственной думы от православного населения Люблинской и Седлецкой губерний, протоиерей.